

Persone
Giorgio Levi Della Vida –  poeta e letterato italiano
Samuele Della Vida – banchiere, assicuratore italiano fondatore delle Assicurazioni Generali
Cesare Della Vida – deputato, patriota, banchiere italiano
Ettore Levi Della Vida – banchiere italiano

Palazzi
Palazzo Gussoni Grimani Della Vida – Palazzo storico di Venezia